Adin Džafić – calciatore bosniaco
 Adnan Džafić – calciatore bosniaco
 Elvis Džafić – calciatore sloveno
 Senudin Džafić – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 sloveno